Кюннап, Кюннапу:
 Кюннап Аго (род. 1941) — советский эстонский лингвист, уралист.
 Кюннапу Вилен (род. 1948) — советский и эстонский архитектор.
 Кюннап, Владислав Иоганнесович (род. 1923) — советский график, карикатурист, плакатист, видный мастер сатиры. Ветеран Великой Отечественной войны, член Союза художников СССР, член Союза журналистов СССР, участник объединения «Боевой карандаш».
 Кюннапуу, Ольга Антоновна (1903—2005) — советский партийный, государственный и политический деятель, эстонская революционерка, министр социального обеспечения ЭССР (1944—1947) и министр кинематографии ЭССР (1947—1951).
 Кюннапу Пеэтер (1908—1989) — советский эстонский мастер-кукольник и художник-мультипликатор.